Stammler bezieht sich auf
 einen Mensch mit einer fehlerhaften Aussprache, siehe Dyslalie

der Stammler ist Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:
 Friedrich der Stammler (1269–1291), Markgraf von Landsberg und der Lausitz sowie Regent der Markgrafschaft Meißen, siehe Friedrich Tuta
 Ludwig der Stammler (846–879), Sohn des westfränkischen Königs Karl II. des Kahlen, siehe Ludwig II. (Frankreich)
 Notker der Stammler (um 840–912), Gelehrter und Dichter der karolingischen Zeit, siehe Notker I.

Stammler ist der Familienname folgender Personen:

 August Stammler (1789–1852), hessischer Landrat und Abgeordneter
 Clemens Stammler (* 1974), österreichischer Politiker (Grüne)
 Eberhard Stammler (1915–2004), deutscher Theologe
 Georg Stammler (1872–1948), deutscher Schriftsteller und Protagonist der Jugendbewegung
 Gerhard Stammler (1898–1977), deutscher Philosoph
 Hermann Stammler (1869–1945), Kreisrat in den Kreisen Alsfeld und Heppenheim
 Jakob Stammler (1840–1925), Schweizer Kunsthistoriker und römisch-katholischer Bischof
 Jennifer Stammler (* 1986), deutsche Fußballspielerin
 Otto Stammler (1882–1969), deutscher Richter
 Rudolf Stammler (1856–1938), deutscher Rechtsphilosoph
 Seth Stammler (* 1981), US-amerikanischer Fußballspieler
 Wolfgang Stammler (1886–1965), deutscher Germanist und Literaturhistoriker
 Wolfgang Stammler (Politiker) (1937–2022), deutscher Jurist und Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Staemmler
 Stamler